Moto steht für:
 Bezeichnung für Smartphones von Motorola bzw. Lenovo
 Bezeichnung für ein Motorradtaxi in Ruanda. Siehe Bodaboda.

Moto ist der Künstlername, Pseudonym oder Familienname folgender Personen:
 Moto, Pseudonym von Tom Moulton (* 1940), US-amerikanischer Produzent und Remixer
 Clara Moto (Clara Prettenhofer; * 1983), österreichische Musikerin
 Yves Stéphane Bitséki Moto (* 1983), gabunischer Fußballtorhüter
sowie
 Mr. Moto, Kunstfigur des Schriftstellers John P. Marquand

Siehe auch:
 ZP Moto